Премьер-лига Боснии и Герцеговины 2018/2019 () — 19-й сезон чемпионата Боснии и Герцеговины по футболу. Он начался 22 июля 2018 года и закончился 28 мая 2019 года.

По итогам предыдущего сезона лигу покинули «Борац» и «Витез». Их заменили Тузла Сити», как победитель Первой лиги Федерации Боснии и Герцеговины 2017/18, и «Звезда 09».

Клубы-участники

Турнирная таблица

Бомбардиры

Ссылки 
 Страница лиги на nfsbih.ba  
 Чемпионат Боснии и Герцеговины на soccerway 

Чемпионат Боснии и Герцеговины по футболу
Босния и Герцеговина
Спорт в Боснии и Герцеговине в 2018 году
Спорт в Боснии и Герцеговине в 2019 году